Nove navi della Royal Navy sono state battezzate HMS Warspite:

 La prima Warspite (o Warspight), varata nel 1596, fu un galeone da 29 cannoni, venduto nel 1649.
 La seconda Warspite, varata nel 1666, fu un vascello di terza classe da 70 cannoni, ribattezzato Edinburgh nel 1716 fu ricostruito due volte e smantellato nel 1771.
 La terza Warspite, varata nel 1758, fu una 74 cannoni di terza classe, ribattezzata Arundel nel 1800 e smantellata nel 1801.
 La quarta Warspite, varata nel 1807, fu una 76 cannoni di terza classe, bruciata nel 1876.
 La quinta Warspite fu battezzata originariamente Waterloo, una 120 cannoni di prima classe, varata nel 1833, ribattezzta nel 1876 e bruciata nel 1918.
 La sesta Warspite, varata nel 1884, fu un incrociatore corazzato classe Imperieuse di prima classe, smantellato tra il 1904 e il 1906.
 La settima Warspite fu originariamente battezzata Hermione, un incrociatore protetto classe Astraea varato nel 1893, ribattezzato nel 1922 e smantellato nel 1940.
 L'ottava Warspite, varata nel 1913, fu una nave da battaglia classe Queen Elizabeth. Prese parte alla battaglia dello Jutland nella prima guerra mondiale e a molte battaglie della seconda guerra mondiale. Si arenò mentre era diretta al cantiere per essere smantellata e dovette essere smantellata sul posto nel 1950.
 La nona Warspite, varata nel 1965, è il terzo dei sottomarini a propulsione nucleare del Regno Unito, il secondo (e ultimo) della classe Valiant.

Warspite